Carl Friedrich Lessing (1808-1880), peintre romantique allemand du , frère de Christian ; 
 Christian Friedrich Lessing (1809-1862), botaniste allemand, frère de Carl ;
 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), écrivain, critique et dramaturge allemand du  ;
 Doris Lessing (1919-2013), romancière britannique, prix Nobel de littérature en 2007 ;
 Erich Lessing (1923-2018), photographe autrichien ;
 Ferdinand Diedrich Lessing (1882 — 1961), sinologue, mongoliste et spécialiste du lamaïsme allemand ;
 Gunther Lessing (1885-1965), avocat américain ;
 Kolja Lessing (né en 1961), pianiste, violoniste et compositeur allemand ;
 Otto Lessing (1846-1912), sculpteur allemand de l'école de sculpture de Berlin ;
 Roland Lessing (né en 1978), biathlète estonien ;
 Simon Lessing (né en 1971), triathlète anglais ;
 Theodor Lessing (1872-1933), philosophe juif allemand ;

Divers 
 un ancien théâtre de Berlin, le théâtre Lessing.

Patronyme anglais